een vedette of beroemdheid, een persoon die in de maatschappij of bepaalde cultuur algemeen herkend wordt
 Vedette (militair), verouderde term voor de uitkijkplaats van een schildwacht of voor een schildwacht te paard